Дун (дуны, кам; ; самоназвание: Gaeml [kɐm]) — кам-суйский народ на юге Китая численностью около 3 млн человек.

Места проживания 
Живут на юге Китая:
 на востоке и юго-востоке Гуйчжоу (Цяньдуннань-Мяо-Дунский автономный округ, Юйпин-Дунский автономный уезд),
 западе Хунани (Цзинчжоу-Мяо-Дунский автономный уезд, Тундао-Дунский автономный уезд, Синьхуан-Дунский автономный уезд, Саньцзян-Дунский автономный уезд и Чжицзян-Дунский автономный уезд автономные уезды)
 и на севере Гуанси-Чжуанского АР.

Язык 
Говорят на дунском (камском) языке, который принадлежит к кам-суйской группе тай-кадайской языковой семьи. Существуют южное и северное наречия, иногда считаемые отдельными языками. До 1958 года у дунов не было своей собственной письменности, и они использовали китайские иероглифы. Затем была создана латинизированная письменность на основе южного диалекта и фонетики жунцзянского говора.

Семейная организация 
Семья у дунов малая, брак в основном патрилокальный, но сохраняется обычай возвращения молодой жены после свадьбы в дом родителей, где она остается до рождения первенца, и затем уже переходит в дом своего мужа. Сильны общинно-патронимические связи.

История 
Дуны берут своё начало от потомков древнего племени байюэ, которые в эпоху династии Цинь назывались лоюэ, а затем, во времена существования государств Вэй и Цзинь — Ляо. Эти самые Ляо и считаются предками дунов.

Согласно древним историческим летописям дунцев называли дунжэнь или дунмань, а самоназвание у них было гань. Много позже, во время царствования династии Сун их название изменилось на гэлин, а уже после династии Мин появились различные вариации названия — дунляо, дунмяо, и даже просто мяо. После основания КНР в 1949 году было принято единое название дун.

Религия 
Дуны — одни из немногих народов, сохранившим традиционные верования. Они исповедуют анимизм, у них развит культ предков, особенно женских. Раньше духам предков приносились жертвоприношения, устраивались национальные шествия с драконом, игры и пляски. В настоящее время в каждой деревне дунцев присутствует моленьня в память богине Саму.

В каждой деревне построены молельни в память предка-женщины. В праздники, особенно в Новый год, духам и предкам совершались жертвоприношения, устраивались шествия с драконом. Живы традиции музыкального, песенного, танцевального и устного фольклора. Впервой половине XIX века сформировалась национальная музыкальная драма, исполняемая на родном языке в национальной одежде.

Занятия 
Основное занятие дунцев — пашенное земледелие, они выращивают короткозерный рис, а также клейкий рис, кукурузу, батат, овощи. Кроме того, на заливных рисовых полях разводят рыбу. Дунцы также занимаются скотоводством (буйволы, свиньи и т. д.), лесоводством, выращивают ель, камелию маслоносную. У дунцев есть обычай встречать гостей с камелией. Развиты ремёсла: дерево-, камне- и металлообработка, ткачество, окраска и вышивка тканей, этим в основном занимаются женщины.

Пища 
Основа пищи дунов составляет клейкий рис, овощи, мясо, рыба — в общем все то, что они сами производят.

Жильё 
Жилище каркасно-столбовой конструкции, обычно двухэтажное, стены дощатые, крыша двускатная, черепичная. Центральная комната первого этажа— гостиная, с алтарём предков у стены напротив входа; боковые комнаты и второй этаж— жилые. Сохраняются традиции свайного строительства, отличительная черта деревни дун — деревянные многоярусные башни с барабаном, крытый мост с беседками от дождя.

Дунцы гордятся своим умением петь песни. Люди называют район, где живут дунцы, «океаном песен».
Живы традиции музыкального, песенного, танцевального и устного фольклора. В 1-й половине XIX в. сформировались нац. музыкальная драма, исполняемая на родном языке в национальной одежде.
Семья у дунцев обычно малая, долгое время сохранялся обычай возвращения невесты домой после свадьбы, она находилась там до рождения своего первого ребёнка.
Дунцы до сих пор носят свою национальную одежду — мужчины короткую одежду без воротника, с прямозастежной или правополой курткой, женщины также правополую куртки без воротника, юбку, пояс, ноговицы. На ногах — плетённые из рисовой соломы сандалии или матерчатые тапочки.

Одежда 

Мужская одежда короткая, без воротника, прямозастёжная или правополая куртка, короткие штаны; женская— двубортная, без воротника кофта с нагрудником, юбка, пояс, ноговицы. На ногах— плетённые из рисовой соломы сандалии или матерчатые тапочки, головной убор— матерчатая повязка или плетённая из бамбука широкая шляпа.

Уклад жизни 
Семья небольшая, брак патрилокальный, но сохранялся обычай возвращения невесты после свадьбы в дом родителей, где она оставалась до рождения первенца. Сильны общинно-патронимические связи.

Дунцы гордятся своим умением петь песни. Люди называют район, где живут дунцы, «океаном песен». Многоярусные барабанные башни и крытые мосты в дунских поселениях являются символами их народной архитектуры.

Вежливость, уважение к старшим, забота о младших, стремление помогать людям, участие в общественных делах — все это обычаи, традиции и нравственные качества, свойственные дунцам.

Танец Лушэн 
Лушэн — духовой инструмент из бамбуковых трубочек. Танцы Лушэн — это танцы под звуки этих трубочек: развлекательные танцы для праздников, танцы для молодежи, сценические и спортивные танцы, в где демонстрируется высокую техника игры и танца.

Когда наступает праздник, незамужняя молодежь ни за что не пропустит всеобщее гулянье «Цайтан», так как в коллективном танце многие выбирают себе спутника жизни. На этом гулянье образуются своего рода маленькие кланы из 4-6 человек, в центре с флажком, каждый такой клан играет свою музыку.
«Начинается танец. Юноши с малыми лушэнами и украшенные серебряными украшениями девушки с разноцветными платками и цветными зонтиками в руках образуют два круга, один в другом, затем начинают танцевать по кругу против часовой стрелки.

Фигуры и ритм танца подчиняются музыке, которую исполняет ведущий музыкант на лушэне. Женщины в основном кружатся и размахивают руками вверх-вниз и вперед-назад. Мужчины танцуют, играя на лушэне, их движения более энергичны, включают прыжки, приседания, притопывания. Это веселый и лиричный танец.»

Коллективный «ТАНЕЦ ЛУШЭН» часто перебивается представлениями искусных танцоров, это может быть сольное исполнение или дуэт, иногда в танце участвуют четверо парней. Таким образом холостые парни похваляются своей игрой на лушэне и мастерством танца, чтобы завоевать внимание и восхищение девушек. Дунцы считают лучшими тех парней, которые не только хорошо работают, но и прекрасно играют на лушэне, а также владеют высоким мастерством этого танца (Китайский информационный Интернет-центр China.org.cn от 19/12/2005).

Помимо национальных праздников дунцы танцуют этот танец и после сбора урожая. Каждое селение составляют оркестр из своих лучших музыкантов и посылает их в другие селения для представления. Дунцы чрезвычайно гостеприимный народ, когда бы ни приехали музыканты на лушэни, им обеспечен торжественный и радушный прием.

Примечания

Литература 
 Ахметшин Н. Х. Путешествия по Китаю // Китай. — 2007. — № 3(17). — С. 34-35.
 Итс Р. Ф. Этническая история Юга-Восточной Азии. Л.: Наука, 1972. С.72
 Крюков М. В., Малявин В. В., Софронов М. В., Чебоксаров Н. Н. // Этническая история китайцев в XIX — нач. XX в. М.: Наука, 1993. С. 200.
 Решетов А. М. Дун. // Народы и религии мира: энциклопедия / Глав. ред. В. А. Тишков. — М. : Большая Российская Энциклопедия, 1998. С.354
 Сергеева М. Народы Южного Китая // Китай. — 2007. — № 5. — С. 45-48.
 Цзян Гоцян Народность дун // Партнеры. — 2007. — № 54. — С. 62.
 Чжоу Цюй-фэй. За хребтами. Вместо ответов (Ли вай дай да). Пер. с китайского, введение, комментарии М. Ю. Ульянова. — М.: Восточная литература, 2001. С.145,147-148.

Ссылки 

 дуны на сайте АБИРУС (Азия Бизнес Информация для России)
 Страница о народах Китая в  12/05/content_2278700.htm Китайском информационном интернет-центре
 Народы Китая и их численность
 Энциклопедия «народы и религии мира»

Народы Китая
Кам-суйские народы